Золотуха — село в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр Золотухинского сельсовета.

История 
Основано в 1861 году. В 1928 г. состояло из 389 хозяйств, основное население — русские. Центр Золотухинского сельсовета Локтевского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района